Lugagnano – frazione di Sona in provincia di Verona
 Lugagnano Superiore e Lugagnano Inferiore – frazioni di Monchio delle Corti in provincia di Parma
 Lugagnano Val d'Arda – comune in provincia di Piacenza
 Cassinetta di Lugagnano – comune in provincia di Milano